Body of Evidence, film de télévision diffusé en 1988 ;
 Body of Evidence, titre original de Mémoires mortes, roman policier américain de Patricia Cornwell publié en 1993.

Voir aussi